

Patronyme 
Pellegrino Artusi est un critique littéraire, écrivain et gastronome italien du  ;
Giovanni Artusi est un théoricien de la musique et compositeur du .